Putte, une commune de Belgique située en province d'Anvers
 Il y a eu une autre commune avec le nom de Putte, en Campine, mais elle fut scindée :
 Putte-Stabroek, un village de la commune belge de Stabroek
 Putte-Kapellen, un village de la commune belge de Kapellen
 Putte, un village de la commune néerlandaise de Woensdrecht

Voir aussi 
 Putten
 Pute